The Spencer Davis Group — британская бит-группа, образовавшаяся в Бирмингеме, Англия, в 1963 году, когда гитарист Спенсер Дэвис (1939—2020) пригласил в состав барабанщика Питера Йорка, басиста Маффа Уинвуда и поющего мультиинструменталиста Стива Уинвуда — последний и стал фронтменом группы. Известность к Spencer Davis Group пришла после того, как Крис Блэквелл подписал их к Island Records; наибольший успех имели синглы «Keep on Running», «Somebody Help Me» (оба — #1 UK), «Gimme Some Lovin» (# 2) и «I’m a Man» (# 9).

В тот момент, когда казалось, что Spencer Davis Group вот-вот совершат прорыв на американском рынке, Уинвуд вышел из состава и образовал Traffic. В 1969 году группа распалась; гитарист группы продолжил работать продюсером, в частности, с канадской группой Downchild Blues Band.

История группы 
The Spencer Davis Group образовались в 1963 году, когда гитарист Спенсер Дэвис (, род. 17 июля 1939 года в Суонси, Уэльс) пригласил к сотрудничеству братьев Маффа и Стива Уинвудов (бас-гитара и орган соответственно). Вместе с барабанщиком Питом Йорком они стали регулярно выступать в городских клубах и вскоре обратили на себя внимание Криса Блэквелла из Island Records, который подписал с ними контракт и стал продюсером.

SDG дебютировали с синглом «Dimples» (1964), а первого большого успеха добились синглом «Keep On Running», который возглавил британский хит-парад. В 1966 последовали «Somebody Help Me» и «When I Come Home» (а также «Det war in Schoneberg, im Monat Mai» и «Madel ruck ruck ruck an meine grune Seite», выпущенные специально для германского рынка. Спенсер Дэвис в начале 60-х годов учился в Западном Берлине и двумя этими релизами захотел выразить своего рода благодарность стране. Хитами в Британии стали синглы «Gimme Some Lovin» (Стив Уинвуд с Traffic перевыпустили его в 1971) и «I’m a Man»; они же появились и в американских чартах.

В 1967 году Стив Уинвуд образовал собственную группу, Traffic; его брат Мафф стал руководителем отдела A&R (артистов и репертуара) в Island Records. Spencer Davis Group продолжали записываться («Time Seller», «Mr. Second-Class» — второй из них стал «хитом» на Radio Caroline, одной из известных пиратских радиостанций) и — совместно с Traffic — записали музыку к фильму «Here We Go Round the Mulberry Bush».

Последним успешным релизом группы стал «After Tea» (1968), но одновременно эту песню выпустила германская группа The Rattles. Spencer Davis Group прекратили выступать, а вскоре распались. Дэвис продолжил работать продюсером, в основном записывая альбомы джазовой направленности. Мафф Уинвуд, также в качестве продюсера, записал два альбома Sparks, принесшие группе известность в Великобритании.

Spencer Davis Group, при том, что просуществовали недолго, оказались влиятельной группой: их песни исполняли впоследствии многие музыканты, в частности, Chicago («I’m a Man», 1969), The Allman Brothers Band («Don’t Want You No More», 1969), Three Dog Night («Can’t Get Enough of It», 1970), The Blues Brothers («Gimme Some Lovin'», 1980). Их песни исполняли и The Grateful Dead — на концертах, однажды — с самим Спенсером Дэвисом (1989, Great Western Forum, Лос-Анджелес).

Дискография

Альбомы (UK) 
 Their First LP (Fontana TL 5242) (July 1965)
 The Second Album (Fontana TL 5295) (January 1966)
 Autumn '66 (Fontana TL 5359) (September 1966)
 With Their New Face On (United Artists ULP 1192) (1968)
 Funky (Date/One Way) (1997; запись 1968)

Альбомы (US) 
Gimme Some Lovin''' (United Artists UAS 6578) (1967)I’m A Man (United Artists UAS 6589) (1967)
 With Their New Face On (United Artists UAS 6652) (1968)

 Синглы 
 «Dimples»/«Sittin' And Thinkin'» (Fontana TF 471) 1964
 "«I Can’t Stand It»/«Midnight Train» (Fontana TF 499) 1964 (# 47 UK)
 «Every Little Bit Hurts»/«It Hurts me So» (Fontana TF 530) 1965 (41)
 «Strong Love»/«This Hammer» (Fontana TF 571) May 1965 (44)
 «Keep On Running»/«High Time Baby» (Fontana TF 632) 1965 (1)
 «Somebody Help Me»/«Stevie’s Blues» (Fontana TF 679) 1966 (1)
 «When I Come Home»/«Trampoline» (Fontana TF 739) 1966 (12)
 «Gimme Some Lovin»/«Blues In F» (Fontana TF 762) 1966 (2)
 «I’m A Man»/«I Can’t Get Enough Of It» (Fontana TF 785) 1967 (9)
 «Time Seller»/«Don’t Want You No More» (Fontana TF 854) 1967 (30)
 «Mr Second Class»/«Sanity Inspector» (United Artists UP 1203) 1967 (35)
 «After Tea»/«Moonshine» (United Artists UP 2213) 1968
 «Short Change»/«Picture Of Heaven» (United Artists UP 2226) 1968

 Ссылки 
 www.spencer-davis-group.com. - Официальный сайт The Spencer Davis Group.
 История группы на www.brumbeat.net
 The Spencer Davis Group Rate Your Music''

Примечания 

Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1963 году
Исполнители Atco Records
Бит-группы
Представители британского вторжения
Музыкальные коллективы из Бирмингема